La Türkiye 1. Basketbol Ligi 2009-2010 è stata la 44ª edizione del massimo campionato turco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Fenerbahçe Ülker.

Regular season

Playoff

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP finali:  Tarence Kinsey, Fenerbahçe Ülker

Note

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 2009
Pallacanestro nel 2010
2009-2010